Cornegliano Laudense, comune in provincia di Lodi
 Cornegliano Bertario, frazione di Truccazzano in provincia di Milano
 Pieve di Cornegliano

Pagine correlate 

 Conegliano
 Corneliano